Fangel (Denemarken), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
Fangel (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Odense